Bruce Pandolfini (1947-), joueur d'échecs américains ;
 Egisto Pandolfini (1926-2019), joueur italien de football ;
 Franco Pandolfini (fin -milieu ), Ténor et professeur de Technique Vocale ; et sa sœur  (1871-1959), Soprano.
 Gianfranco Pandolfini (1920-1997), joueur italien de water-polo ;
 Niccolò Pandolfini (1440-1518), cardinal italien ;
 Tullio Pandolfini (1914-1999), joueur italien de water-polo ;
 Turi Pandolfini (1883-1962), acteur italien ;